Ruta 145 o Carretera 145 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 145.

España 
 N-145.

Carreteras por número